Raubritter е втори EP албум на немската NS black metal група Absurd, издаден през 2004 година от Nebelfee Klangwerke, с времетраене 24 минути и 12 секунди.

Изпълнители 
 Роналд Мьобус (Wolf) – вокал
 Удо Торментор (Tormentor) – бас, китара
 Денис Щонер (Herr Rabensang) – барабани

Песни

Външни препратки 
 Raubritter // Encyclopaedia Metallum 
 Raubritter // Discogs 
 Raubritter // Metal Kingdom 
 Raubritter // Librarius Metallicus 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 2004 година